Tavda è un toponimo russo che può riferirsi a:
Tavda: cittadina dell'oblast' di Sverdlovsk;
Tavda: fiume della Siberia occidentale, affluente della Tura.